Славновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Славновка — село в Калининском районе Саратовской области.

Украина 
 Славновка — село в Кобелякском районе Полтавской области.